

Biologia 
Osa – genere di piante della famiglia Rubiaceae

Geografia

Costa Rica 
 Cantone di Osa – cantone della Costa Rica
 Penisola di Osa – penisola della Costa Rica

India 
 Osa – villaggio indiano;

Italia 
 Osa – località del comune di Roma (Italia)
 Osa – torrente della Toscana (Italia)

Polonia 
 Osa – villaggio polacco

Norvegia 
 Osa – villaggio norvegese;

Russia 
 Osa – città del Kraj di Perm' (Russia)

Spagna 
 Osa de la Vega – comune di Castiglia-La Mancia (Spagna)

Ucraina 
 Osa – villaggio dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Turijs'k (Ucraina)

Sigle 
 Oceania Swimming Association – organizzazione degli sport acquatici in Oceania
 Office of Special Affairs – Ufficio degli affari speciali di Scientology
 Operatore settore alimentare
 Operatore socio-assistenziale qualifica professionale socio-sanitaria prevista in Italia a partire dagli anni 2000
 Opposizione a sanzione amministrativa – tipologia di iscrizione a ruolo alla cancelleria del giudice di pace
 Optical Society of America
 Organizzazione degli Stati americani
 Organization for the Safety of Abrasives – Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi
 Oregon Student Association
 OSA Group
 Orissa Society of the Americas

Codici 
 osa – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua osage

Medicina 

OSA – Obstructive Sleep Apnea (Apnea ostruttiva del sonno)

Militare 
 Classe Osa – nome in codice NATO delle classi di motocannoniere missilistiche sovietiche
 Osa – sistema missilistico per la difesa aerea di costruzione russa
 M79 Osa – lanciarazzi iugoslavo 
 Osa – Arma non letale russa

Religione 
 O.S.A. – sigla dell'Ordine di Sant'Agostino
 O.S.A. – sigla delle monache agostiniane